Франция принимает участие в конкурсе песни Евровидение каждый год с момента его основания — с самого первого конкурса 1956 года, кроме 1974 и 1982 годов.

Франция побеждала на конкурсах пять раз (1958, 1960, 1962, 1969, 1977) и один раз оказывалась по числу очков на последнем месте (2014).

Франция проводила Евровидение три раза (1959, 1961, 1978).

С 2000 года входит в «Большую четвёрку» конкурса (с 2011 — «Большую пятёрку»), что позволяет ей автоматически проходить в финал песенного фестиваля, минуя полуфиналы.

За 60 раз участия в финале Франция получила 4259 баллов.

Участники

Фотогалерея

Как принимающая сторона

Примечания